A szabadság ára (Prison Break: The Final Break) a címe a sorozat lezáró filmjének, amit eredetileg két részben forgattak le, a negyedik évad 23. és 24. epizódjaként, de később teljes filmként adták le. Az amerikai Fox csatorna ezt az extra filmet már nem vette meg a készítőktől, csak DVD-re szánták július 21-ei kiadással, ám a brit Sky1 csatorna május 27-én, egy izraeli tévéadó pedig május 24-én levetítette. 

A lezáró film cselekménye a sorozat fináléjának 4 éves ugrását megelőző időszakot foglalja magába. A filmben a sorozat alábbi szereplőit láthatjuk viszont: Lincoln Burrows (Dominic Purcell), Michael Scofield (Wentworth Miller), Sara Tancredi (Sarah Wayne Callies), Fernando Sucre (Amaury Nolasco), Alexander Mahone (William Fichtner), Theodore ’T-Bag’ Bagwell (Robert Knepper), Gretchen Morgan (Jodi Lyn O’Keefe), valamint visszatérő szereplőként Jonathan Krantz tábornok (Leon Russom), Felicia Lang (Barbara Eve Harris) és Richard Sullins (Kim Coates) FBI-ügynökök.

Cselekmény 

A film a sorozat fináléjának tengerpartos jelenetétől folytatódik. Michael és Sara összeházasodnak a parton, és ünneplik a házasságukat Sucréval, Lincolnnal és Mahone-nal, amikor hirtelen rendőrök jelennek meg, és letartóztatják Sarát Christina Scofield meggyilkolásának vádjával. A női börtönben, ahová Sarát viszik, néhány új szereplővel ismerkedhetünk meg, valamint Gretchen Morgant is láthatjuk mint a börtön egyik rabját. Sarát érkezése után egyből inzultálni kezdik a börtönőrök, amiért annak idején nyitva hagyta az ajtót Michaeléknek.

A női börtön mellett található a börtön férfi részlege is, ahol Jonathan Krantz tábornokot és Zsebest látjuk bezárva. Amikor Krantz tudomást szerez Sara bebörtönzéséről, 100 000 dolláros vérdíjat tűz ki a fejére. Nem sokkal később Sarát megpróbálják megmérgezni, de orvosi ellátásban részesül.

Mikor Michael megtudja, hogy Sara nincs biztonságban, úgy dönt, hogy meg kell szöktetnie őt a börtönből. Még egyszer utoljára kéri Lincoln és Sucre segítségét. Ők el is mennek a börtönhöz, fotókat csinálnak a biztonsági kamerák elhelyezkedéséről, és elkészítik a börtön alaprajzát. Gretchen azonban meglátja Sucrét és Lincolnt, és megparancsolja Sarának, hogy őt is vegye be a szökésbe, amit terveznek.

Miután aprólékosan átvizsgálta a fotókat és tervrajzokat, Michael talál egy hibát a biztonsági rendszerben: az egyik biztonsági kamerának holttere van. Közben megérkezik Mahone is, és felajánlja a segítségét, de valójában nem tudjuk a szándékait, mivel nem sokkal korábban meghallgatása volt az FBI-nál, ahol azt mondták neki, hogy visszakaphatja az állását, ha segít nekik bármilyen terhelő bizonyítékot találni Michaelék ellen.

Michael a hibát kihasználva megtervezi a szöktetést, amit egy kódolt levélben ad át Sarának a börtönben. Amíg azonban ő Sarát látogatja a börtönben, egy Wheatley nevű FBI-ügynök betör az apartmanba, és megtalálja a börtön tervrajzait. Mikor Michaelék visszaérnek, az ügynök közli velük, hogy a tervrajzok alapján eléggé egyértelmű, hogy mi van készülőben, ám Michael azt mondja, hogy csak azért keresett esetleges hibát a biztonsági rendszerben, hogy a börtön-igazgatónő tudomására hozza azt, remélve, hogy minél többször meglátogathassa feleségét.

Ezt meg is kapja, és a második találkozásnál megkérdezi Sarát, hogy megértette-e a kódolt üzenetet, amire a nő igent mond. A látogatás után Michael látja, hogy Wheatley ügynök is észrevette a kamera holtterét, amit ő is fel akart használni a szökéshez, és döbbenten látja, hogy a kamerákat rendbe hozták, így a szökési tervnek lőttek.

Eközben a börtönben Sara csatlakozik a rabok vezetőjének ’családjához’, akit csak ’Apuci’ néven ismerünk meg, hogy börtönmunkát végezhessen, és ezzel kijárást az udvarra.

Ezek után Michael kis idő múlva egy elég merész tervet eszel ki, ami Lincoln szerint őrültség, vagyis hogy valamilyen módon ejtőernyős ugrással a börtön udvarára kéne jutni és megszöktetni Sarát. A terv nehézsége miatt Michael megkéri Lincolnt, hogy kérjen segítséget a börtönben lévő Zsebestől. Annak ellenére, hogy Zsebes nincs valami jóban Michaellel, azt üzeni a bátyjának, hogy ajánljon fel neki pénzt a segítségéért. A börtönben Zsebes több pénzt akar, mint amennyit Lincoln ajánl. Ám mivel Krantz tábornok nem adott semmilyen pénzt Zsebesnek a segítségéért, így azt mondja Lincnek, hogy a Tábornok által Sara fejére kitűzött vérdíjjal már megelégedne. Megegyeznek Lincolnnal, hogy meglesz a pénz, Zsebes pedig indítsa be a tűzriasztót a megfelelő időben. Lincoln és Sucre el is lopják a pénzt, és előkészítik az utalást Zsebesnek.

Hogy újra Sara közelében férkőzhessen, Gretchen megkéri az egyik börtönőrt, hogy kutassa át ’Apuci’ celláját, ahol drogot találnak, és bezárják ’Apucit’.

Mivel ’Apuci’ cinkosai azt hiszik, hogy Sara miatt zárták be a nőt, a zuhanyzóban rátámadnak Sarára. Gretchen viszont a segítségére siet, és megöli a támadót, majd megkéri Sarát, vegye be őt is a szökésbe, hogy láthassa a lányát, Emilyt, akit meg szeretne ajándékozni. Amikor egy őr elmondja ’Apucinak’, hogy megölték az egyik társát, és Sara, illetve Gretchen áll az egész mögött, ’Apuci’ feldühödik.

Eközben Mahone folyamatosan tájékoztatja Wheatley ügynököt, hogy mire is készül Michael, és elmondja neki az ejtőernyős tervet is. Michael továbbra is megbízik Mahone-ban, és átad neki egy papírt egy DVD-vel, hogy juttassa el Sarának, amennyiben ő nem élné túl. Ezután Michael újra meglátogatja Sarát, hogy elmondja, az előző szökési tervet nem lehet kivitelezni, viszont már dolgozik az új terven, amelyben annyi a változás, hogy Sarának el kellene jutnia a kápolnához.

A női börtönben ’Apucit’ kiengedik az elzárásból, aki ezek után Sarát és Gretchent fürkészi. Röviddel a szökés előtt, Gretchen verekedésbe keveredik egy őrrel, Sara pedig szemtől szembe kerül ’Apucival’. Sara szintén verekedni kezd vele, és sikerül egy másik rabhoz hozzálöknie, aki megtámadja ’Apucit’. Közben Gretchen is ártalmatlanítja az őrt, de szúrt sebet szenved a lábán. Sara megszerzi az őr kulcsait, és Gretchennel együtt a konyhában rejtőznek el.

Michael megkezdi a szöktetést. Mivel Wheatley ügynök is tud a tervről, így a fények kialszanak a börtön területén, és egységeket rendel Michael landolási helyére. Amikor az ejtőernyő megérkezik, a rendőrök elkezdenek tüzelni, ám Wheatley látja, hogy csak egy bábu jött az égből. Michaelt pedig Wheatley kocsija alól látjuk befutni a börtönbe.

Közben Gretchen megvallja Sarának, hogy segítség nélkül nem tud vele menni tovább. Megkéri Sarát, hogy vagy segítsen neki, vagy hagyja ott, és menjen. Sara segít neki, mert ő is megmentette a támadásnál. Amikor a kápolnához érkeznek, Gretchent meglátják az őrök. Amikor azok megkérdezik, hogy egyedül van-e, nem adja fel Sarát, hanem annyit mond, hogy csak a kislányával szeretett volna lenni. Habár Sarát is majdnem meglátják az őrök, még éppen sikerül bejutnia a kápolnába. Gretchent újra őrizetbe veszik az őrök. Sara megpillantja a földön a nyakláncot, amit Gretchen a lányának akart odaadni, és felveszi.

Michael végre találkozik Sarával, és együtt várnak a kápolnában. 

Sucre készül átutalni a pénzt Zsebesnek, de a bank zárva van. Amikor Theodore látja, hogy nem érkezett meg a pénz, találkozik a börtön-igazgatónővel és kitálal. Elmondja, hogy a tűzriasztó beindítása volt a feladata. Erre az igazgató elrendeli az összes riasztó kikapcsolását.

De valójában ez is Michael tervének a része volt, mivel tudta, hogy Zsebes el fogja árulni őt újra. A riasztók kikapcsolásával sikerül átjutniuk egy zárt ajtón, viszont az azt követő ajtó már nem nyílik ki, valami elektronikai baj történhetett, ami blokkolja az ajtót. Mivel már az elejétől kezdve tudta ezt az opciót Michael, így arra kéri Sarát, hogy mihelyt az ajtó kinyílik, fusson. Az ajtó csak manuálisan elvégzett áramtúlterheléssel nyitható ki, melynek következtében az azt végrehajtó személy életét veszti. Sara nem akar elmenni Michael nélkül, de a férfi azt mondja, hogy nincs más választása. Ráteszi a kezét Sara hasára, és azt mondja, hogy ő is vele megy. Ezek után a síró Sara az ajtóhoz megy, Michael pedig összeérinti a két kábelt, ami túlterhelést okoz. Látjuk a szikrákat, amint egy pillanatra kialszanak a fények, majd pedig kinyílik az ajtó is. Sara kifut, ahol már várja Linc, Sucre és Mahone egy furgonnal. Lincolnék Sara után várják Michaelt is, de ő nem jön. Sara nem tudja elmondani, hogy mi történt, csak sír. Mahone, aki mint kiderült, félrevezette az ügynököket, azt mondja Lincolnnak, hogy Michael nem fog jönni. Lincoln még mindig a kerítésnél várja az öccsét, aki nem jön. Nem akarja elhinni, hogy Michael ezt választotta. Ezek után mindannyian beszállnak a furgonba és elhajtanak.

A börtönben Zsebest elkülönítőbe zárják, mielőtt átszállítanák egy másik börtönbe, mivel ő is segítette a szökést.

Mahone átadja Sarának a papírt és a DVD-t, amit Michael nekik szánt. A papíron egy orvosi jelentés látható, amelyen nemrég esett át Michael, és kiderül, hogy az agytumor nem múlt el teljes mértékben, és csak meghatározott ideig élt volna. A film végén Sara és Lincoln a saját hajójukban nézi Michael DVD-jét valahol Dél-Amerikában. A videón Michael látható, amint elmondja, miért döntött amellett, hogy feláldozza magát. Közli, hogy nagyon szereti mindkettejüket és arra kéri őket, hogy vigyázzanak egymásra, valamint hogy mondják majd meg a gyermekének, mennyire szerencsés, hogy szabad lehet. Mert most már végre mindannyian szabadok.

Külső hivatkozások 
 

A szökés epizódjai
2009 filmjei